Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 1 серпня. Взяли участь 30 спортсменів з 24 країн.

Чемпіоном став венесуелець Рубен Лімардо, який перемігши у змаганнях шпажистів, приніс своїй країні друге олімпійське золото у всіх видах спорту в історії (перше було завойовано 1968 року у Мехіко у боксі) та першу нагороду у фехтуванні. Норвежець Бартош П'ясецький приніс своїй країні першу олімпійську медаль у фехтуванні за всю історію. Для корейця Чон Джін Сона бронзова медаль, також стала першою у кар'єрі олімпійською нагородою. Чинний олімпійський чемпіон у змаганнях шпажистів італієць Маттео Тальяріоль не брав участі у змаганнях.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Результати ігор на sports-reference.com  
 Результати на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012